Кауров — русская фамилия.

Известные носители 
 Кауров, Валерий Владимирович (род. 1956) — украинский публицист и общественный деятель, председатель Союза православных граждан Украины.
 Кауров, Виктор Романович (род. 1969) — глава администрации города Коврова Владимирской области с 2010 года.
 Кауров, Пётр Алексеевич (1952—2000) — мэр города Мурома.
 Кауров, Фёдор Анисимович (1922—1943) — Герой Советского Союза.

 Каурова, Ксения Дмитриевна (род. 2004) — российская футболистка.

См. также 
 Каурово